Allianz (französisch alliance „Bündnis“) steht für:

 Bündnis, ein vertraglich geregeltes Verhältnis zwischen gleichberechtigten Partnern
 Militärbündnis, ein zwischen verschiedenen Staaten geschlossener Vertrag zur militärischen Kooperation
 Therapeutische Allianz, in der Psychotherapie die Verbindung/Übereinstimmung von Behandler und Patient
 Strategische Allianz, eine formale Beziehung zwischen mehreren Unternehmen
 Luftfahrtallianz, eine Kooperation von Fluggesellschaften
 das Zusammenleben zweier Arten (interspezifische Beziehung), siehe Ektosymbiose

Allianz ist der Name von:

 Allianz der Wissenschaftsorganisationen, ein formloser Verbund deutscher Wissenschaftsorganisationen
 Allianz SE, ein deutsches Versicherungsunternehmen
 Allianz Arena, ein Fußballstadion im Norden von München
 Allianz (Schweden), ein politisches Wahlbündnis in Schweden
 Allianz (Island), eine politische Partei in Island
 allianz (Künstlergruppe), eine Schweizer Künstlervereinigung
 Allianz – Anonyme Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb bei Stolberg, eine Bergbaugesellschaft
 Heilige Allianz, das Bündnis zwischen Russland, Österreich und Preußen 1815 und Frankreich 1818
 Kanadische Allianz, eine ehemalige politische Partei in Kanada
 Die Allianz, früherer Name der deutschen Musikgruppe Band ohne Namen

Siehe auch:

 Evangelische Allianz (Begriffsklärung)
 Neue Allianz (Begriffsklärung)
 Große Allianz (Begriffsklärung)
 Alliance (Begriffsklärung)